Чемпионат Египта по футболу 1987/1988 — 32-й чемпионат Египта, проходивший с 5 сентября 1987 года по 12 июня 1988 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1987/1988 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1987/1988 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1988 году